GEWOBA steht für:

 GEWOBA – ein deutsches Wohnungsunternehmen mit Hauptsitz in Bremen
 GEWOBA (Mark Brandenburg) – Gemeinnützige Wohnungsbau-Genossenschaft: Einzelgenossenschaften in der Mark Brandenburg, die von der Märkischen Wohnungsbau GmbH in den 1920er Jahren gegründet wurden
 GEWOBA Nord Baugenossenschaft, Wohnungsbaugenossenschaft in Schleswig-Holstein
 Gewoba Emden, Wohnungsunternehmen